Il singolare  del Trani Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Daniel Köllerer era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato al torneo.

Jesse Huta Galung ha battuto in finale Adrian Mannarino 7–6(3), 6–4.

Teste di serie

  Igor' Andreev (primo turno)
  Peter Luczak (primo turno)
  Paolo Lorenzi (primo turno)
  Filippo Volandri (finale)

 Steve Darcis (primo turno)
 Santiago Ventura (primo turno)
 Rui Machado (secondo turno)
 Simone Vagnozzi (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trani Cup 2010